PLD Linux Distribution – dystrybucja Linuksa tworzona w Polsce
 PLD (elektronika) (ang. Programmable Logic Device) – rodzina układów elektronicznych o programowalnej strukturze
 Partia Ludowo-Demokratyczna – polska partia polityczna
 Partia Liberalno-Demokratyczna – japońska partia polityczna